Sprengtporten ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Magnus Sprengtporten (1740–1819), finnischer Militär und Politiker
 Jacob Magnus Sprengtporten (1727–1786), Soldat und Verschwörer